Die Breitach ist ein etwa 21 km langer Gebirgsfluss und der südwestliche und linke Quellfluss der Iller in den Allgäuer Alpen, in den Bundesländern Vorarlberg (Österreich) und Bayern (Deutschland).

Verlauf 
Der Fluss entsteht in Baad, einem Ortsteil von Mittelberg im Kleinwalsertal durch den Zusammenfluss von Turabach, Derrenbach und Bärguntbach. Er fließt in nordwestlicher Richtung durch das Tal, das früher nach ihm Breitachtal genannt wurde. An der Walserschanze, der österreichisch-deutschen Grenze, erreicht die Breitach deutsches Gebiet und zwängt sich durch die enge Breitachklamm. Anschließend mündet die von Westen kommende Starzlach ein. Am Illerursprung bei Oberstdorf vereinigt sie sich mit der Stillach (mittlerer Oberlauf) und der Trettach (rechter Oberlauf) zur Iller.

Geologie 
Geologisch interessant sind die Breitachsteine, ein braunes Mineral mit kleinfragmentigem Bruch, das es nur in der Breitach gibt.

Zuflüsse 
 Turabach (linker Quellbach)
 Derrenbach (mittlerer Quellbach)
 Bärguntbach (rechter Quellbach)

 Lüchlebach (links)
 Gemstelbach (rechts)
 Wildenbach (rechts)
 (Bach aus dem Pfusertobel) (rechts)
 Zwerenbach (rechts)
 Schwarzwasserbach (links)
 Schmiedebach (rechts)
 Gatterbach (links)
 Buchenbach (rechts)
 Hörnlebach (links)
 (Bach aus dem Schanztobel) (rechts)
 Starzlach (links)
 Lochbach (links)

Weblinks 

 Breitach-Flussbeschreibung für Kanusportler
 Die Breitach

1Breitach
Fluss in Vorarlberg
Fluss in Bayern
Fluss in Europa
Allgäuer Alpen
Geographie (Oberstdorf)
Geographie (Mittelberg, Vorarlberg)
Fließgewässer im Landkreis Oberallgäu
Grenzfluss
Gewässer in den Alpen
Gewässer im Bezirk Bregenz